Kapellenruine steht für
 Kapellenruine der Reichsburg Kyffhausen, Thüringen
 Kapellenruine St. Ottmar und St. Ottilien, Bayern
 Kapellenruine Rothenburg (Thüringen)